Mandourou peut désigner :
 Mandourou, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Martap ;
 Mandourou, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Ngaoundal ;
 Mandourou Kolsel, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Nyambaka ;
 le Mandourou, un cours d'eau du Cameroun.